Die 1. Bundesliga Pool 1999/2000 war die zehnte Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 18. September 1999 und endete am 7. Mai 2000. Der BC Oberhausen wurde erstmals Deutscher Meister. Titelverteidiger war der 1. PBC Fulda, der den zweiten Platz belegte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

1999
Poolbillardveranstaltung 1999
Poolbillardveranstaltung 2000